A japán nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizennegyedik futama. A versenyt Motegiben rendezték október 3-án.

A versenyt eredetileg április végén rendezték volna, ám az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörése miatt ezt el kellett halasztani.

A királykategória versenyét Casey Stoner nyerte Andrea Dovizioso és Valentino Rossi előtt, a Moto2-ben Toni Elías nyert Julián Simón és Karel Abraham előtt, míg a 125-ös géposztályban Marc Márquez végzett az első helyen, megelőzve Nicolás Terolt és Bradley Smith-t.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

J
M